Гран-при Франции 1983 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе в Поль-Рикар во Франции. Соревнования состоялись 17 апреля 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции